У́лица Анто́нова-Овсе́енко — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в память о В. А. Антонове-Овсеенко (1883—1938), революционере, советском партийно-государственном и военном деятеле.

Россия 
 Улица Антонова-Овсеенко — улица в городе Воронеже.
 Улица Антонова-Овсеенко — улица в Москве.
 Улица Антонова-Овсеенко — улица в городе Самаре.
 Улица Антонова-Овсеенко — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Антонова-Овсеенко — прежнее название Астраханской улицы в Тамбове.

Украина 
 Улица Антонова-Овсеенко — прежнее название улицы Владимира Наумовича в Киеве.
 Улица Антонова-Овсеенко — прежнее название Успенской улицы в Чернигове.
 Улица Антонова-Овсиенко — прежнее название Пойменной улицы в поселке Коломийцево